Mang peut désigner :
 Mang, une localité du Cameroun ;
 mang, une langue môn-khmer parlée au Viêt Nam ;
 mang, un symbole chinois.

Patronyme 

 Mang (-2014 à -1996), neuvième roi de la dynastie Xia ;
 Rudolf Mang (1950-2018), haltérophile allemand ;
 Véronique Mang (1984-), athlète française.

Homonymie de patronyme